Восемьдесят седьмая дивизия:
 87-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — сформирована в 1936
 87-я стрелковая дивизия (2-го формирования) — сформирована в 1941
 87-я стрелковая Перекопская Краснознамённая дивизия — создана преобразованием 420-й стрелковой дивизии в 1942

 87-я гвардейская стрелковая дивизия СССР
 87-я кавалерийская дивизия СССР
 87-я дивизия ПВО СССР
 87-я пехотная дивизия (вермахт) Германии

См. также 
 88-я дивизия